Simo är en kommunhuvudort i kommunen Simo i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen Kemi-Torneå och landskapet Lappland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Simo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Simo är platt. En vik av havet är nära Simo åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Simo. Runt Simo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Simo är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Simo växer huvudsakligen  

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Lappland, Finland
Simo
Tätorter i Finland